Trois régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Villequier cavalerie » :

 Le régiment de Villequier cavalerie (1644-1645)
 Le régiment de Villequier cavalerie (1690-1702)
 Le régiment de Villequier cavalerie (1710-1723)

Homonymie d'unités militaires